Die Liste niederländischer Metalbands zählt namhafte niederländische Musikgruppen aus dem Genre Metal auf. Hard-Rock-Bands werden nur in die Liste aufgenommen, insofern sie auch Metal spielen. Zur Aufnahme in die Liste muss ein Wikipediaartikel vorhanden sein.

Liste 

!Metal
!Niederlandische
Bands, Niederlandische Metal
Liste (Musikgruppen)